est une expression anglaise signifiant « temps réel ». Elle peut faire référence à :

Cinéma 

 , film canadien de Randall Cole sorti en 2008.

Musique

Groupe 

 , quatuor barbershop.

Album 

 , album de  sorti en  ;

 , album de  sorti en  ;
 , album de Steam sorti en  ;
 , album de Van der Graaf Generator sorti le .

Voir aussi